Эндрю Джордж Лотерстайн (; род. 22 мая 1987 года, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский пловец. Специализируется в плавании баттерфляем на дистанциях 100 и 200 метров и вольным стилем.

Дебютировал в составе сборной страны на Играх Содружества 2006 году и выиграл золотую медаль в эстафете. В следующем году он участвовал в чемпионате мира 2007 году в трех событии.

На Олимпийских играх 2008 году он также вошёл в трех событий и выиграл медаль в всё.

Играх Содружества 2010 ему последний соревнование, он закончил пятый в 50 метров баттерфляем.

Примечания 

Пловцы Австралии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по плаванию